ESIS ist die Abkürzung für:
 European chemical Substances Information System, Chemikalieninformationssystem der EU
 European Space Information System, System für den Zugang zu Datenbanken im Netzwerk für die Weltraumforschung
 ESIS (Unternehmen), Risikomanagementunternehmen
 ESIS (Software), Elektronisches Schüler Informations System
 European Structural Integrity Society, eine europäische wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich mit dem sicheren Betrieb von Strukturen in den Ingenieurwissenschaften beschäftigt.

Abkürzung